Pensionär steht:

 in Deutschland für Personen, die ein Ruhegehalt beziehen
 in Österreich für einen Bewohner eines Altenheims oder einer Pension
 für einen früheren niederländischen Beamtentitel, siehe Pensionär (Niederlande)

Siehe auch